Гран-при Италии  года — седьмой и заключительный этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1955 года. Автогонки прошли 11 сентября 1955 года на трассе Монца.

Гонка 

|}

 Дебют в Гран-при Луиджи Пьотти, единственное появление в Гран-при Жана Люка.
 Последнее появление в Гран-при Фарины, Фитча, Клинга, Мьереса, Полле, и Уортона.
 Первые очки в карьере: Карлос Мендитеги.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Италии